Die 1. fotbalová liga 1965/66 war die 35. Spielzeit der höchsten tschechoslowakischen Spielklasse im Fußball der Männer. Die Saison begann am 13. August 1965 und endete am 5. Juni 1966.

Meister wurde der FK Dukla Prag. Das Team sicherte sich den achten Meistertitel am letzten Spieltag mit einem 5:1 gegen TJ VSS Košice. Gleichzeitig profitierte Dukla von den Niederlagen der Prager Mannschaften Sparta und Slavia, die vor dem letzten Spieltag auf den Plätzen 1 und 2 lagen.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 26 Spiele. Die zwei letzten Teams stiegen ab.

Vereine 
 TJ Slovnaft Bratislava wurde umbenannt in Inter Slovnaft Bratislava
 Slovan Teplice wurde umbenannt in Sklo Union Teplice
 Dynamo Prag wurde umbenannt in Slavia Prag

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
Czechoslovakia 1945–1993 auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1965/66
Fußballsaison 1965/66